L'expression « mosquée-cathédrale » peut faire référence à :
 la mosquée-cathédrale de Cordoue ;
 la  ;

L'expression « mosquée-cathédrale » est la traduction littérale de l'expression russe «  », qui signifie en français  (la grande « mosquée du vendredi »), de l'arabe . L'expression est utilisée dans le monde russophone pour désigner :
 la  ;
 la  ;
 la mosquée-cathédrale de Kharkiv ;
 la  ;
 la mosquée-cathédrale de Moscou ;
 la  ;
 la  ;
 la  ;
 la , à Simferopol, parfois qualifiée de « mosquée-cathédrale » ;
 la nouvelle  ;
 la .

Voir aussi 

 la cathédrale d'Ani, temporairement une mosquée ;
 la cathédrale de l'Incarnation de Grenade, érigée sur une ancienne mosquée ;
 la cathédrale de Kars, actuellement la mosquée Kümbet ;
 la cathédrale Notre-Dame du Siège de Séville, érigée sur une ancienne mosquée ;
 la cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus de Tripoli, actuellement la Grande Mosquée Gamal Abdel Nasser ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Tolède, érigée sur une ancienne mosquée ;
 la cathédrale Sainte-Marie de Valence, érigée sur une ancienne mosquée ;
 la cathédrale Sainte-Sophie de Nicosie, actuellement la mosquée Selimiye ;
 la cathédrale de Silves, anciennement une mosquée ;
 la Grande Mosquée des Omeyyades, érigée sur une ancienne cathédrale ;
 la mosquée Ketchaoua, temporairement la cathédrale Saint-Philippe ;
 la mosquée Lala-Mustapha-Pacha, anciennement la cathédrale Saint-Nicolas ;
 la  ;
 la .